Metod Bevk (né le  à Kranj en République socialiste de Slovénie) est un joueur de hockey sur glace slovène.

Biographie

Carrière en club 
Il commence sa carrière en 2000 au HK Triglav dans le Državno Prvenstvo puis au HDD ZM Olimpija en Interliga dès 2003. Depuis 2005, il joue au HK Slavija.

Carrière internationale 
Il a représenté l'Équipe de Slovénie de hockey sur glace en sélection jeunes ainsi qu'en senior lors de manches de l'Euro Ice Hockey Challenge.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2000-2001 || HK Triglav || Ligue Slovène  ||18||1||1||2||20||  ||  ||  ||   ||  
|-
| 2001-2002 ||Thunder d'Eugene ||Jr.B ||34||4||9||13||38||  ||  ||  ||   ||  
|-
| 2002-2003 ||HK Triglav|| Ligue Slovène Jr. ||13||5||1||6||6||5||4||2||6||24 
|-
| 2002-2003 ||HK Triglav|| Ligue Slovène ||13||2||1||3||10||  ||  ||  ||   ||  
|-
| 2002-2003 || HK Sportina Bled || Ligue Slovène ||12||0||1||1||18||4||0||1||1||8
|-
| 2002-2003 ||HK Sportina Bled || Interliga||16||2||3||5||38||  ||  ||  ||   ||  
|-
| 2003-2004 ||HK Triglav|| Ligue Slovène Jr. ||11||0||2||2||45||4||0||1||1||0 
|-
| 2003-2004||HK Triglav|| Ligue Slovène ||3||0||1||1||4||  ||  ||  ||   ||  
|-
| 2003-2004 || HDD ZM Olimpija || Interliga ||15||1||3||4||10||4||0||0||0||0
|-
| 2003-2004 || HDD ZM Olimpija || Ligue Slovène ||9||0||3||3||8||2||0||0||0||0 
|-
| 2004-2005 || HDD ZM Olimpija || Interliga ||22||0||2||2||30||  ||  ||  ||   ||  
|-
| 2004-2005 ||HDD ZM Olimpija || Ligue Slovène ||23||1||3||4||10||  ||  ||  ||   ||  
|-
| 2005-2006 || HK Slavija || Interliga ||22||2||4||6||30||4||0||0||0||24
|-
| 2005-2006 ||HK Slavija|| Ligue Slovène ||27||4||3||7||105||  ||  ||  ||   ||  
|-
| 2006-2007 || HK Slavija || Interliga ||16||2||4||6||24||8||1||0||1||22
|-
| 2006-2007 ||HK Slavija|| Ligue Slovène ||25||6||11||17||28||5||1||0||1||10
|-
| 2007-2008 || HK Slavija || Ligue Slovène ||9||3||5||8||59||  ||  ||  ||   ||  
|-
| 2007-2008 ||HK Triglav|| Ligue Slovène ||9||4||3||7||39||3 ||0||0 || 0 || 8
|-
| 2008-2009 || HK Triglav || Ligue Slovène ||33 || 7|| 14|| 21|| 94|| 6|| 1|| 3|| 4||33
|-
| 2009-2010 || HK Triglav || Slohokej Liga ||33 || 5|| 10|| 15|| 40|| || || || ||
|-
| 2009-2010 || HK Triglav || Ligue Slovène ||5 || 0|| 0|| 0|| 6|| || || || ||
|-
| 2010-2011 || HK Triglav || Slohokej Liga ||5 || 1|| 1|| 2|| 29|| || || || ||
|-
| 2010-2011 || HK Triglav || Ligue Slovène ||4 || 0|| 0|| 0|| 12|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0

Au niveau international

Références 

Naissance à Kranj
Naissance en juillet 1984
Joueur international slovène de hockey sur glace
Joueur du HK Triglav
Joueur du HDD Olimpija Ljubljana
Joueur du HK Slavija
Défenseur de hockey sur glace